Kadiel , une commune de Burkina Faso. 
 Kadiel ou Kadial , une localité de Mali 
 Kadiel (Guinée), un district de Donghol-Touma au Guinée.